Kaappisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaappisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kaappisaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar